Het ATP-toernooi van Genève (officieel Banque Eric Sturdza Geneva Open) van 2018 werd van 20 tot en met 26 mei 2018 gespeeld in de Zwitserse stad Genève. De wedstrijden werden gespeeld op de gravelbanen van Tennis Club de Genève Eaux-Vives.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen 
Voor het toernooi
  Oleksandr Dolgopolov → vervangen door  Marcos Baghdatis
  David Goffin → vervangen door  Florian Mayer
  Philipp Kohlschreiber → vervangen door  Mirza Bašić
  Paolo Lorenzi → vervangen door  Marco Cecchinato
  Denis Shapovalov → vervangen door  Ivo Karlović

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Genève
ATP-toernooi van Genève